Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 18 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Florencia Labat et Dominique Monami.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 1998
Tennis en mai 1998